Le nom de Bradley peut faire référence à :

Patronyme 

 Alan Bradley (1938-), auteur canadien de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Alonzo Bradley (1953-), joueur américain de basket-ball ;
 Alva Bradley (1884-1953), homme d'affaires américain et dirigeant de baseball aux États-Unis ;
 Amber Bradley (1980-), sportive australienne pratiquant l'aviron ;
 Andrew Cecil Bradley (1851–1935), critique littéraire anglais ;
 Archie Bradley (1992-), joueur de baseball américain ;
 
 
 Cat Bradley (1992-), athlète américaine ;
 Charles Bradley (1948-2017), chanteur de Blues/Soul américain ;
  (1853-1929), inventeur américain ;
 Cornelia Bradley-Martin (1845-1920), milliardaire américaine ;
 
 Dermot Bradley (1944-2009), historien irlandais ;
 Dudley Bradley (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 Francis Herbert Bradley (1846-1924), philosophe britannique ;
 Grace Bradley (1913-2010), actrice américaine ;
 Harold Bradley (1929-2021), joueur de football, acteur, chanteur, artiste et peintre américain ;
 Henry Bradley (1845-1923), philologue et lexicographe britannique ;
 Henry Bradley (1940-2016), pilote de rallyes péruvien ;
 Humphrey Bradley (actif 1584-1625), ingénieur en hydraulique et entrepreneur hollandais ;
 Jackie Bradley, Jr. (1990-), joueur de baseball américain ;
 
 Jim Bradley (1945-), homme politique ontarien ;
 Judy Bradley (1952-), femme politique saskatchewanaise ;
 Leslie Bradley (1907-1974), acteur anglais ;
  (1875-1959), directrice de théâtre américaine ;
 Loretta Bradley (1941-), psychologue américaine ;
 Lloyd Bradley (1955-), journaliste et écrivain britannique ;
 Lonnie Bradley (1968-), boxeur américain ;
 Marion Zimmer Bradley (1930-1999), autrice américaine de science-fiction ;
 Mary Hastings Bradley (1882-1976), journaliste et autrice américaine de roman policier ;
 Matt Bradley (1978-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 
 Natasha Bradley (1997-), coureuse cycliste britannique ;
 Omar Bradley (1893-1981), général américain ;
  (1915-1998), réalisateur artistique américain ;
 Paul Bradley (1973-), conteur québécois ;
 Peter Bradley (1940-), peintre et sculpteur américain ;
 
 Robyn Bradley (1977-), nageuse sud-africaine ;
 Scott Bradley (1891-1977), compositeur américain de musique de film ;
 Shawn Bradley (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 
 Tom Bradley (1917-1998), homme politique américain, ancien maire de Los Angeles ;
 Tony Bradley (1998-), joueur américain de basket-ball ;

Prénom

Toponyme

Arctique 
 Terre de Bradley, île fantôme de l'Arctique.

États-Unis 
 Bradley, census-designated place située en Californie ;
 Bradley, ville de l'État d'Illinois ;
 Bradley, ville de l'État de l'Arkansas ;
 Bradley, localité de l'État du Dakota du Sud ;
 Bradley (Maine) ;
 Bradley, ville située en Oklahoma ;
  ;
 Aéroport international Bradley, à Windsor Locks dans le Connecticut ;
 Bradley Mountain, sommet du Connecticut.

Royaume-Uni 
 Bradley, village anglais situé dans le Derbyshire.

Autres 
 M2 Bradley, véhicule militaire blindé américain, nommé d'après le Général Bradley
 Effet Bradley, aux États-Unis, différence entre sondages et résultats électoraux, nommé d'après Tom Bradley
 Milton Bradley, compagnie américaine de jeu de société et de jeux vidéo
 Andrène de Bradley, espèce d'abeille des sables nord-américaine

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom masculin
Prénom américain